Timothy Brown (kunstschilder), Amerikaans kunstenaar
Timothy Brown (acteur), Amerikaans acteur uit onder andere Adam-12
Timothy Brown (dirigent) (1946), Engels koordirigent
Tim Brown (darter), Australisch darter uit de jaren 70 en 80
Tim Brown (kunstschaatser), Amerikaans kunstschaatser uit de jaren 50 en 60
Tim Brown (voetballer), Nieuw-Zeelands voetballer